

Toponyme 

 Lejeune, municipalité du Québec ;
 Lac Le Jeune, lac de Colombie-Britannique, au Canada ;
 Lac Le Jeune, lac situé dans la municipalité de Sainte-Thècle, Québec ;
 Canton Lejeune, canton situé dans la municipalité de Sainte-Thècle, Québec ;
 Camp Lejeune, un camp militaire portant le nom de John Archer Lejeune, aux États-Unis.

Patronyme 

 Adrien Lejeune (1847-1942), considéré parfois comme le dernier communard ;
 Albert Lejeune (1885-1945), journaliste, homme d'affaires et collaborateur ;
 Alexandre Louis Simon Lejeune (1779-1838), médecin et botaniste ;
 
 Aurelien Le Jeune (1984-), sportif pratiquant la force athlétique
 C. A. Lejeune (1897-1973), auteur, journaliste et critique cinématographique britannique ;
 Christian Lejeune (-1936), homme politique belge ;
 Christophe Lejeune (1969-), homme politique français ;
 Claire Lejeune (1926-2008), poétesse et essayiste belge ;
 Clara Lejeune (1960-), haute fonctionnaire française ;
 Claude Le Jeune (1530-1600), compositeur français ;
 Denis Lejeune (1976-), écrivain français ;
 Dominique Lejeune (1948- ), spécialiste d’histoire sociale ;
 Eddy Lejeune (1961-), pilote de trial belge ;
 Édouard Le Jeune (1921-2017), homme politique français ;
  ;
 Éric Lejeune (1962-), homme politique belge ;
 Florian Lejeune (1991-), footballeur français ;
  ;
 Geoffroy Lejeune (1988-), journaliste français ;
 Hippolyte Lejeune de Bellecour (1779-1863), homme politique français ;
  ;
 James Le Jeune (1910-1983), peintre canado-irlandais
 Jean Le Jeune (1411-1451), un cardinal français ;
  ;
 Jean-Marie Le Jeune (1855-1930) prêtre catholique canadien et linguiste ;
  ;
 John Archer Lejeune (1867-1942), lieutenant général du Corps des Marines des États-Unis ;
 Jules Le Jeune (1828-1911), homme politique belge ;
 Kevin Lejeune (1985-), footballeur français ;
 Leila Lejeune (1976-), joueuse française de handball ;
 Lisanne Lejeune (1963-), joueuse de hockey sur gazon néerlandaise ;
 Laurent Joseph Lejeune (1817-1895), amiral français ;
 Louis-Aimé Lejeune (1884-1969), sculpteur français ;
 Louis-François Lejeune (1775-1848), peintre, graveur et militaire français ;
 Marius Lejeune (1882-), rameur français ;
 Max Lejeune (1909-1995), homme politique français ;
 
 
 Olivier Lejeune (1951-), acteur, humoriste et dramaturge français ;
 Paul Le Jeune (1591-1664), jésuite et un missionnaire français ;
 Paule Lejeune (1925-2014), femme de lettres française ;
 
 
 Pierre Marie Lejeune (1954-), sculpteur français
 Rémy Lejeune (1932-1996), dessinateur, graveur et peintre français ;
 Rita Lejeune (1906-2009), philologue belge ;
 Steven Lejeune (1981-), dessinateur de bande dessinée français ;
 Sylvain-Phalier Lejeune (1758-1827), personnalité politique de la Révolution française ;
 Théophile Lejeune (1821-1885), historien et archéologue belge ;
 Thierry Le Jeune (ou Thiry Le Jeune) (-1638), capitaine wallon de l'armée de l'archiduc Albert d'Autriche.

Patronyme belge
Patronyme français
Homonymie de patronyme